Шали́ни Кума́р (; род. 20 ноября 1980, Триссур, Керала, Индия) — индийская актриса.

Биография 
Шалини Кумар родилась 20 ноября 1980 года в штате Керала (Индия) в христианской семье. У Шалини есть старший брат и младшая сестра — актёры  (род. 1977) и  (род. 1987).

Карьера 
Шалини снималась в кино на протяжении 18 лет — в 1983—2001 годах. К 2000 году актриса сыграла более, чем в 90 фильмах, но в следующем году решила прервать карьеру, чтобы проводить больше времени с семьёй.

Личная жизнь 
С 24 апреля 2000 года Шалини замужем за актёром Аджитом Кумаром, с которым она встречалась год до свадьбы. У супругов есть дочь — Анушка (род. 3.01.2008) и сын — Аадвик (род. 2.03.2015).

Примечания

Ссылки